Traveller oder Traveler steht für:
 Traveler, Roman (2005) von John Twelve Hawks
 Traveller (Rollenspiel), ein Science-Fiction-Rollenspiel
 Traveller – Die Highway-Zocker, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1997

Traveller oder Traveler steht für folgende Fortbewegungsmittel: 
 HMS Traveller, Name mehrerer britischer Kriegsschiffe
 Schwergutschiff der Reederei BigLift Shipping, siehe Tra-Typ
 Beechcraft Model 17 Traveller, US-amerikanisches Verbindungsflugzeug (1932)
 Tecnam P2012 Traveller, italienisches Zubringerflugzeug (2016)
 Alldays Traveller, eine Voiturette von Alldays & Onions
 International Traveler, ein US-amerikanischer Geländewagen
 Jetour Traveller, ein SUV von Jetour
 Peugeot Traveller, ein Van von Peugeot
 eine Bezeichnung verschiedener Kombi-Modelle, siehe Kombinationskraftwagen #Andere Bezeichnungen für Kombi

Traveller steht für:
 zusammenfassende Bezeichnung für verschiedene Nicht-Roma-Gruppen, denen eine „fahrende“ Vergangenheit und/oder Gegenwart zugeschrieben wird (Jenische in Deutschland, Mercheros in Spanien, Pavee (Irish Travellers) im angelsächsischen, Resandefolket im skandinavischen Raum), siehe Jenische#Travellers
 Traveller (Pferd), ein Pferd des Südstaaten-Generals Lee
 The Travellers, eine mobile Skulptur an der Sandridge Bridge in Melbourne
 Traveller (Zeitschrift), österreichisches Fachmagazin für die Touristikbranche
 Traveller (Segeln), eine Trimmeinrichtung auf Segelyachten

Siehe auch:
 Traveler (Begriffsklärung)
 Travelers